Alan Taylor – calciatore inglese
 Alan Taylor (n. 1958) – cestista statunitense
 Alan Taylor (1947-2011) – musicista inglese 
 Alan Taylor (n. 1965) – regista statunitense
 Alan Taylor – storico statunitense